Mourvilles-Basses : commune française, située dans le département de la Haute-Garonne
 Mourvilles-Hautes : commune française, située dans le département de la Haute-Garonne